Канар ():

 Канар, Мариус (1888—1982) — французский исламовед и историк-востоковед, арабист, византинист и арменист, переводчик.
 Канар, Николя-Франсуа (1754—1833) — французский экономист.
 Канар, Хершл-Цви (1929—2009) — еврейский прозаик (идиш), мим.